Duitsland:
Markersdorf (Saksen), een gemeente in de deelstaat Saksen

Oostenrijk:
Markersdorf-Haindorf, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
LSV Markersdorf, een voetbalclub

Polen:
Markocice (Duits: Markersdorf)

Tsjechië
Nová Hradečná (Duits: Markersdorf)
Markvartice (okres Děčín) (Duits: Markersdorf)
Markvartovice (Duits: Markersdorf)